Fénix Directo es una empresa aseguradora española. Tiene sus orígenes en la compañía de seguros La Unión y el Fénix. La historia de La Unión y el Fénix se remonta al año 1864. Entre los años 1928 y 1931 se construye el edificio La Unión y el Fénix Español en Madrid para albergar una clínica de la compañía de seguros homónima.

Fénix Directo comenzó a operar en el año 1991 como filial de La Unión y el Fénix, con el nombre de Fénix Autos, especializándose en el área de negocio de los seguros de automóviles y en la utilización de técnicas de gestión directa para la comercialización de sus seguros. 

En 1995, a raíz de la fusión entre AGF Seguros y La Unión y el Fénix, Fénix Autos cambia su denominación social y nace así Fénix Directo, compañía con servicio a través del teléfono e Internet. 

Hoy en día, tras la fusión en 1999 con el grupo asegurador alemán y proveedor de servicios financieros Allianz, Fénix Directo se constituye como la compañía en España del grupo Allianz especializada en la venta directa y gestión de seguros de automóviles y motocicletas a través del teléfono e Internet.

La sede social de Fénix Directo se encuentra ubicada en Madrid, en la calle Ramírez de Arellano, 35.

Enlaces externos 
 www.fenixdirecto.com
 Fénix Directo en Facebook

Fenix Directo
Empresas fundadas en 1991
Fenix Directo
Seguros de automóvil
Empresas con sede en Madrid